Landkreis Starnberg, een district in de Duitse deelstaat Beieren
 Starnberg (stad), een stad in dit district